Борисова Сторона улица: Борисоглебская церковь 1749 г.
 Васильевская улица: Васильевский собор XVII век.
 Васильевская улица: Свято-Васильевский мужской епархиальный монастырь(XVII в.).
 Гастева улица: Собор Александровского монастыря 1695 г.
 Гастева улица: Александровский монастырь в Суздале (1240 г.)
 Иванова Гора улица: Ильинская церковь (1744 год).
 Коровники улица: Храм Козмы и Дамиана 1800 г. (старообрядческая)
 Коровники улица: Церковь Воздвижения Креста Господня 1696 г.
 Красная площадь: Ризоположенский собор (1560)
 Красная площадь: двухшатровые Святые врата (1688 г.)
 Красная площадь: Преподобенская колокольня (1813—1819 гг.)
 Красная площадь: Ризоположенский женский монастырь г. Суздаля(1207 г.)
 Кремлёвская улица: Входо-Иерусалимская церковь (1707 год)
 Кремлёвская улица: Успенская церковь XVI—XVII век.
 Кремлёвская улица: Пятницкая церковь (1772 год)
 Кремлёвская улица 20 корп. Кремль: Колокольня Рождественского собора XVII век.
 Кремлёвская улица 20 корп. Кремль: Архиерейские палаты (XV—XVIII вв.) Владимиро-Суздальский музей-заповедник
 Кремлёвская улица 20 корп. Кремль: Рождественский собор (XIII—XVI вв.)
 Кремлёвская улица 20 корп. Кремль: Церковь Николы из с. Глотова Юрьев-Польского района (1766 год)
 Лебедева улица: Церковь Рождества Христова 1771 г.
 Лебедева улица: Никольская церковь XVIII век
 Ленина улица 148а корп. Смоленская церковь: Смоленская церковь (1698—1707 гг.)
 Ленина улица 22 корп. церкви: Ризоположенская церковь (1777) с колокольней
 Ленина улица 22 корп. церкви: Знаменская церковь (1749)
 Ленина улица 148а корп. Смоленская церковь: Церковь Симеона Столпника 1749 г.
 Ленина улица 55а корп. церковь Иоанна: храм Иоанна Предтечи 1720 г.
 Ленина улица 65а корп. Кресто-Никольская: Кресто-Никольская церковь 1765 г.
 Ленина улица 73б корп. церкви: Лазаревская церковь (1667 год)
 Ленина улица 73б корп. церкви: Антипьевская церковь (1745 год)
 Ленина улица 106 корп. Художественн. Училище: Блохинская богадельня с домовой церковью Святых Мучеников, в Херсоне епископавших 1834 г.
 Михайловская улица (Михали): церковь Александра Невского кон. XIX в.
 Михайловская улица (Михали): церковь Михаила Архангела 1769 г.
 Михайловская улица (Михали): церковь Флора и Лавра 1803 г.
 Покровская улица 76 корп. Покровский монастырь: Покровский собор (1510—1518 гг.) Покровского монастыря в Суздале
 Покровская улица 76 корп. Покровский монастырь: Надвратная Благовещенская церковь Покровского монастыря (1511—1514)
 Покровская улица 76 корп. Покровский монастырь: Свято-Покровский женский епархиальный монастырь г. Суздаля (1364 г.)
 Пушкарская улица: Церковь Воскресения Христова из с. Патакино 1776 г.
 Пушкарская улица: Церковь Спаса Преображения из с. Козлятьево 1756 г.
 Советская улица: Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских
 Соковская улица: Петропавловская церковь XVII в.
 Соковская улица: Никольская церковь XVIII в.
 Спасо-Евфимиев монастырь: мужской Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале (1352 г.) Владимиро-Суздальский музей-заповедник
 Спасо-Евфимиев монастырь: Спасо-Евфимиевский монастырь, Братский корпус XVII в.
 Спасо-Евфимиев монастырь: Келейный корпус Спасо-Евфимиева монастыря (XVII—XIX века)
 Спасо-Евфимиев монастырь: Спасо-Преображенский собор (1594 год)
 Спасо-Евфимиев монастырь: Звонница Спасо-Евфимиева монастыря XVI—XVII века.
 Спасо-Евфимиев монастырь: Трапезная Успенская церковь 1525 г.
 Спасо-Евфимиев монастырь: Никольская церковь с корпусом больничных покоев (1669 год)
 Спасо-Евфимиев монастырь: Надвратная Благовещенская церковь XVI—XVII века
 Торговая площадь: Цареконстантиновская церковь XVIII век
 Торговая площадь: Воскресенская церковь (1720 год)
 Торговая площадь: Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — Скорбященская церковь 1778 г.
 Торговая площадь: Казанская церковь (1739 г.)
 Шмидта улица: Церковь Рождества Иоанна Предтечи (1703 год)
 Шмидта улица: Тихвинская церковь (1650—1700 гг.)
 Шмидта улица 7 корп. церковь: Церковь Богоявления Господня 1781 г.
 Ярунова гора улица: Косьмодемьянская церковь 1725 г.

 Знаменское кладбище: Часовня Знаменского кладбища.
 Красноармейский переулок: Неизвестная часовня на старом кладбище
 Крупской улица: неизвестная часовня на ул. Крупской

Уничтоженные в советское время 
 Церковь Димитрия Солунского (1773, 1812) — разобрана для строительства городской бани в 1936—1937 гг., резной иконостас пошёл на табуретки и столы красноармейцам.
 Георгиевская церковь (теплая, 1751) — разобрана в 1936—1937 гг. на кирпич для строительства гаража сельхозтехникума.
 Церковь Афанасия и Кирилла в Кремле (1719) — разобрана на кирпич для нужд тюрьмы, размещённой в Спасо-Евфимиевском монастыре.
 Благовещенский собор (теплый) — сломан в 1959—1962 гг. в ходе реставрации Богородице-Рождественского собора как поздняя пристройка. Разобраны были также северный и южный приделы собора.
 Церковь Похвалы Богородицы (1725) — в 1937 г. сброшены купола, постепенно разобрана до начала 1950-х гг. Двери и каменные плиты пола были взяты в здание райкома ВКП(б).
 Церковь Варвары Великомученицы (теплая, 1737) — в 1937 г. сброшены купола, постепенно разобрана до начала 1950-х гг.
 Церковь Иоанна Златоуста (1727, 1799) — в 1939 г. разобрана колокольня, церковь разобрана к концу 1950-х гг.
 Церковь Иоанна Богослова при церкви Ильи Пророка — разрушена в 1937 г. вместе с колокольней Ильинской церкви
 Никольская церковь (1718, теплая при сохранившейся Борисоглебской церкви) — снесена в 1936—1937 гг.
 Троицкий собор с колокольней (колокольня принадлежала Троицкому монастырю, сам собор — Ризположенскому до их объединения в 1764 г.) (1700)
 Церковь Спаса Нерукотворного (1734) — снесена в 1930-е гг. вместе с оградой и воротами сохранившегося Предтеченского храма.
 Церковь Всех Святых на Втором (Знаменском) городском кладбище (1794) — в 1928 г. продана на слом.
 Боголюбская церковь на Первом городском кладбище (1789) — в 1928 г. продана на слом.
 Церковь Андрея Первозванного — разрушена вместе с рядом стоящей колокольней Тихвинской церкви.

Списки храмов России